

Persone
Hitoshi Morishita – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese di ruolo portiere
Isao Morishita – pilota motociclistico giapponese
Keizo Morishita – pittore giapponese
Kōichi Morishita – maratoneta giapponese
Kōzō Morishita – regista, produttore cinematografico e televisivo giapponese
Shin'ichi Morishita – ex calciatore giapponese, di ruolo portiere
Shun Morishita – calciatore giapponese, di ruolo difensore
Yoshiyuki Morishita – attore giapponese

Altro
14436 Morishita – asteroide della fascia principale
Morishita – stazione della metropolitana di Tokyo